Marrakech kan syfta på:

 Marrakech, stad i Marocko
 Marrakech (provins), provins i Marocko
 Marrakech (sång), sång skriven av Olle Ljungström och framförd av rockgruppen Reeperbahn
 Marrakechavtalet, internationellt frihandelsavtal undertecknat i Marrakech, Marocko i april 1994